Чемпионат мира по снукеру 2010 (, также известен как 2010 Betfred.com World Snooker Champiosnhip — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, который проходил с 17 апреля по 3 мая 2010 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия). Чемпионом мира стал австралиец Нил Робертсон, обыгравший в финале шотландца Грэма Дотта со счётом 18:13.

Рейтинговые очки 
 Победитель получает 10000 очков
 Финалист — 8000
 Полуфиналисты — 6400
 Четвертьфиналисты — 5000
 Участники 1/8 финала — 3800
 Участники 1/16 финала — 1400/2800 (для «сеяных» / для квалифицировавшихся)
 Проигрыш в 4-м квалификационном раунде — 1150/2300
 Проигрыш в 3-м квалификационном раунде — 900/1800
 Проигрыш во 2-м квалификационном раунде — 650/1300
 Проигрыш в 1-м квалификационном раунде — 400/800

Игрокам, проигравшим в предварительных раундах квалификации и игрокам, не являющимся участниками мэйн-тура, очки не начисляются.

Призовой фонд 

Победитель: £ 250 000
Финалист: £ 125 000
Полуфиналисты: £ 52 000
Четвертьфиналисты: £ 24 050
1/8 финала: £ 16 000
1/16 финала: £ 12 000
Last 48: £ 8 200
Last 64: £ 4 600

Высший брейк в квалификации: £ 1 000
Высший брейк в основной стадии турнира: £ 10 000

Максимальный брейк в квалификации: £ 5 000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 147 000

Общий призовой фонд: £ 1 111 000

Интересные факты 
 Дебютантами чемпионата мира стали 26-летний англичанин Том Форд и 18-летний китаец Чжан Аньда, для которого этот чемпионат мира стал первым рейтинговым турниром, в котором он смог пробиться в основную сетку. Также дебютировали в Крусибле шотландский рефери Лео Скаллион и бельгиец Оливье Мартель.
 Для Стива Дэвиса этот чемпионат мира стал уже 30-м с момента его дебюта в Крусибле в 1979 году. На юбилейном для себя чемпионате Дэвис сумел сенсационно добраться до стадии 1/4 финала, обыграв в матче второго раунда действующего чемпиона — Джона Хиггинса.
 Джон Хиггинс сделал свой сотый сенчури брейк в рамках чемпионатов мира.
 На этом чемпионате мира впервые за всю историю проведения турнира в Крусибле был сделан брейк в 146 очков, причём сразу дважды. Его авторами стали Марк Аллен (в матче второго раунда против Марка Дэвиса) и Грэм Дотт (в полуфинале против Марка Селби).
 Нил Робертсон, уступая по ходу матча второго раунда Мартину Гоулду со счётом 0:6 и 5:11, сумел в итоге вырвать победу со счётом 13:12.
 В каждом из четвертьфиналов выступали игроки, один из которых уже ранее был чемпионом мира, а другой — нет. При этом в полуфинал сумел пробиться только один экс-чемпион — Грэм Дотт.
 Грэм Дотт, уступая по ходу четвертьфинального матча Марку Аллену со счётом 10:12, сумел выиграть три фрейма подряд и выиграл 13:12. Эта победа не только принесла ему выход в полуфинал, но и позволила вернуться в Топ-16 игроков в рейтинге на следующий сезон.
 29 апреля Стив Дэвис и Деннис Тейлор сыграли показательный матч из одного фрейма в честь 25-летней годовщины знаменитого финала чемпионата мира 1985 года, в котором Тейлор обыграл Дэвиса со счётом 18:17 на последнем чёрном шаре в решающем фрейме.
 Финальный матч впервые с 2003 года прошёл без участия игроков, представляющих Англию.
 Нил Робертсон стал первым австралийцем, достигшим финала чемпионата мира за последние 35 лет. В 1975 году Эдди Чарльтон также вышел в финал первенства, но проиграл Рэю Риардону со счётом 30:31. Также Нил стал первым представителем Австралии, победившим на чемпионате с 1952 года, когда такого успеха добился Хорэс Линдрум.
 Нил Робертсон стал лишь вторым леворуким игроком в истории турнира в Крусибле, которому удалось победить на чемпионате мира (после Марка Уильямса).
 Финальный матч завершился 4 мая в 0:53 по местному времени. Это самое позднее окончание матча в истории финалов чемпионата мира. Предыдущий рекорд принадлежал финалу чемпионата мира 2006 года между Грэмом Доттом и Питером Эбдоном, который закончился в 0:52 по местному времени.

Результаты

Основной турнир 
Ниже представлены результаты и данные финальной (телевизионной) стадии турнира. Цифры в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в чемпионате мира участвуют 16 «сеяных» игроков и 16 игроков, пробившихся из квалификации).

Квалификация для игроков, не играющих в мэйн-туре 
Квалификация для игроков, состоящих в WPBSA, но не играющих в мэйн-туре, прошла 26 февраля 2010 года в Английском институте спорта в Шеффилде.

В квалификации матчи играются из 9 фреймов.

Раунд 1 
 Лес Додд 5:0 Филип Минкин (матч 1)
 Пол Уайкс 5:1 Дэвид Тейлор (матч 2)
 Дэвид Сингх 5:3 Колин Митчелл (матч 3)
 Али Бассири 1:5 Нил Сэлман (матч 4)
 Барри Уэст П — отказ Кристофер Флайт (матч 5)
 Дэл Смит 5:2 Фил Ситон (матч 6)
 Билл Оливер 1:5 Ник Бэрроу (матч 7)
 Стивен Ормерод 5:4 Пол Кэвни (матч 8)

Раунд 2 
 Лес Додд 2:5 Пол Уайкс (матч 9)
 Дэвид Сингх 5:3 Нил Сэлман (матч 10)
 Барри Уэст 1:5 Дэл Смит (матч 11)
 Ник Бэрроу 5:0 Стивен Ормерод (матч 12)

Предварительная квалификация 
Матчи из 19 фреймов.

 Джеймс Уоттана 10:6 Пол Уайкс (матч 13)
 Майкл Уайт 10:4 Дэвид Сингх (матч 14)
 Джордан Браун 10:7 Дэл Смит (матч 15)
 Брендан О'Донохью 10:8 Ник Бэрроу (матч 16)

Основная квалификация 
Раунды 1 — 3 прошли с 27 февраля по 5 марта 2010 года в Английском институте спорта в Шеффилде. Финальный, четвёртый раунд квалификации — с 7 по 9 марта. Жеребьёвка финальной части чемпионата мира состоялась 11 марта 2010 года.

Раунды 1 — 4

Сенчури-брейки

Квалификация 
 140 Джеймс Уоттана
 139, 100 Марк Джойс
 138, 133, 121, 101 Бьёрн Ханевеер
 137, 103 Джимми Уайт
 137, 104 Мэттью Стивенс
 134, 114, 113, 103, 101 Чжан Аньда
 134 Дэвид Грэй
 133 Барри Хокинс
 132, 121 Род Лоулер
 132, 120, 100 Том Форд
 131, 126, 105 Майкл Уайт
 131, 104 Крис Норбери
 129, 114 Мартин Гоулд
 129 Найджел Бонд
 128, 113, 104 Эдриан Ганнэл
 116, 103 Брендан О'Донохью
 116, 100 Марк Дэвис
 115, 103 Крейг Стидман
 108 Джейми Коуп
 107 Тони Драго
 105 Джо Джогия
 104 Мэттью Коуч
 103 Энтони Хэмилтон
 103 Сэм Бэйрд
 102 Рори Маклауд
 102 Сяо Годун
 101 Джимми Робертсон
 101 Алан Макманус
 100 Ли Хан

Основной турнир 
 146, 131, 122 (по графику максимального брейка), 101, 100 Марк Аллен
 146, 130, 127, 116, 115, 112, 110, 105 Грэм Дотт
 142, 117, 108, 106, 104, 103 Марк Селби
 140, 124, 116, 112, 107, 106, 104 Нил Робертсон
 137, 120, 103 Дин Цзюньхуэй
 128, 108, 100 Шон Мёрфи
 128, 102 Стив Дэвис
 127, 103 Лян Вэньбо
 127 Стивен Ли
 122, 104, 100 Алистер Картер
 121, 115, 114, 106 Джон Хиггинс
 121 Стивен Хендри
 120, 114 Стивен Магуайр
 117, 111, 108, 106, 104, 100 Ронни О'Салливан
 116, 103, 102 Мартин Гоулд
 115 Марк Уильямс
 112 Майкл Холт
 112 Марко Фу
 107 Том Форд

Примечания

Ссылки 
 Global Snooker
 Отчёт о финальном матче

Чемпионат мира по снукеру
2010 год в снукере